Saint-Geniez est un toponyme qui peut désigner :
 Saint-Geniez, une commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Saint-Geniez-d'Olt, une commune française de l’Aveyron ;
 Saint-Geniez-ô-Merle, une commune française de la Corrèze ;
 Saint-Geniez, un lieu-dit de Montcuq

Voir aussi
 Le Chanoine Clavel de Saint-Geniez (1808-1857) est un prêtre de l’Église catholique romaine, par ailleurs médecin et botaniste.
 Saint-Giniez, un quartier de Marseille